Sorum ist der Familienname folgender Personen:
 Matt Sorum (* 1960), US-amerikanischer Schlagzeuger der Band Velvet Revolver

Sorum steht für:
 Sorum (Film), ein südkoreanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2001

Sørum steht für:
 Sørum, norwegische Kommune in der Provinz Akershus

Sørum ist der Familienname folgender Personen:
 Knut Anders Sørum, norwegischer Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest
 Thomas Sørum (* 1982), norwegischer Fußballspieler
 Christian Sørum, norwegischer Beachvolleyballspieler